|-
| 140201 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140202 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140203 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140204 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140205 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140206 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140207 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140208 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140209 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140210 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140211 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140212 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140213 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140214 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140215 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140216 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140217 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140218 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140219 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140220 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140221 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140222 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140223 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140224 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140225 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140226 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140227 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140228 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140229 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140230 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140231 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140232 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140233 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140234 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140235 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140236 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140237 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140238 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140239 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140240 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140241 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140242 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140243 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140244 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140245 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140246 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140247 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140248 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140249 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140250 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140251 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140252 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140253 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140254 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140255 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140256 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140257 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140258 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140259 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140260 - ||  || 25 septembrie 2001 || Farpoint || 
|-
| 140261 - ||  || 25 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 140262 - ||  || 24 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140263 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140264 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140265 - ||  || 26 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 140266 - ||  || 16 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140267 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140268 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140269 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140270 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140271 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140272 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140273 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140274 - ||  || 21 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140275 - ||  || 16 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140276 - ||  || 18 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140277 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140278 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140279 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140280 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140281 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140282 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140283 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140284 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140285 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140286 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140287 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140288 - ||  || 29 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140289 - ||  || 29 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140290 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140291 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140292 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140293 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140294 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140295 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140296 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140297 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140298 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140299 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140300 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-